Antun Mažuranić (1805-1888) – scrittore e linguista croato
 Ivan Mažuranić (1814-1890) – poeta croato
 Ivana Brlić-Mažuranić (1874-1938) – scrittrice croata
 Matija Mažuranić (1817-1881) – scrittore croato
 Vladimir Mažuranić (1845-1928) – politico, scrittore e avvocato croato
 Vladimir Fran Mažuranić (1859-1928) – scrittore croato